Бора́дзов — осетинская фамилия.

Известные носители:
 Борадзов, Алан Георгиевич (род. 1957) — осетинский российский государственный деятель.
 Борадзов, Батраз Феликсович (род. 1982) — российский сумоист.
 Борадзов, Сослан Феликсович (род. 1980) — российский сумоист.